Иван Елизарович Носов (1915—2002) — железнодорожник, машинист-инструктор, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 6 мая 1915 года в станице Тацинской.

Учился в средней школе № 1 г. Белая Калитва.

Работал машинистом-инструктором паровозного депо железнодорожной станции Каменоломни.

Член КПСС, был делегатом XXII съезда КПСС.

Жил в г. Каменоломни, где и умер.

Память 
 В 2009 году в г. Каменоломни открыта мемориальная доска на фасаде дома, где раньше жил Носов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1959).
 Почётный железнодорожник.
 Кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и медалей.

Примечания

Ссылки 

 Люди на сайте Каменоломни.ru 
 Каменоломнинское городское поселение — История 

Делегаты XXII съезда КПСС